Targa může znamenat:

Targa Florio — automobilový závod na Sicílii (Itálie)
Targa (Nový Zéland) — automobilový závod na Novém Zélandu
Targa (Newfoundland) — automobilový závod na Newfoundlandu (Kanada)
Targa (Tasmánie) — automobilový závod na Tasmánii (Austrálie)
Targa West — automobilový závod v Západní Austrálii (Austrálie)
Targa (herbicid) — komerční název herbicidu, přípravku proti plevelům (Targa 10 EC, Targa super 5 EC)

Targa (auto) — typ automobilové karoserie
TGA — formát souborů počítačové grafiky